Az 1985–1986-os olasz labdarúgókupa az olasz kupa 39. kiírása. A kupát a Roma nyerte meg hatodik alkalommal.

Eredmények

Első forduló

1. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

2. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

3. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

4. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

5. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

7. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

8. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

Nyolcaddöntő

Negyeddöntő

Elődöntő 

1 - Az olasz szövetség döntése alapján, mivel a hosszabbításban a szurkolók közt zavargások törtek ki.

Döntő

Első mérkőzés

Második mérkőzés 

Összesítésben a Roma nyert (3–2).

Források 
Az rsssf.com alapján

Olaszlabdarugokupa
Olaszlabdarugokupa
Olasz labdarúgókupa